VEB steht für:

 Venezolanischer Bolívar, die venezolanische Währung
 Verband der diplomierten Experten in Rechnungslegung und Controlling in der Schweiz
 Vereniging van Effectenbezitters, niederländische Aktionärsvereinigung
 Vereinigte Eisenbahnbau- und Betriebs-Gesellschaft
 Vereinigung Evangelischer Buchhändler und Verleger
 Volkseigener Betrieb, eine Rechtsform von Betrieben in der DDR
 Vulkan-Eifel-Bahn Betriebsgesellschaft mbH, ein Eisenbahnunternehmen in Gerolstein
 Wneschekonombank, russische staatliche Bank

VE-B steht für:
 , ISO-3166-2-Code des venezolanischen Bundesstaates

VEB